Qiagen N.V., het wereldwijde hoofdkantoor van de Qiagen Group, is gevestigd in de Nederlandse plaats Venlo. Daarnaast bevinden de regionale hoofdkantoren voor Europa, Amerika en Azië zich in respectievelijk Hilden bij Düsseldorf (Duitsland), Maryland (VS) en Shanghai (China). QIAGEN is een beursgenoteerde leverancier van monstervoorbereidings- en testtechnologieën voor moleculaire diagnostiek, academisch onderzoek, de farmaceutische industrie en toegepaste testen met vestigingen in meer dan 25 landen.

Geschiedenis 
Het bedrijf werd op 29 november 1984 opgericht door Metin Colpan, Karsten Henco, Detlef Riesner en Jürgen Schumacher aan de Universiteit van Düsseldorf als Diagen Instituut voor Moleculaire Diagnostiek. Het begin van de zakelijke activiteiten van Qiagen markeerde de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de zuivering van nucleïnezuren als dragers van genetische informatie. Om met verschillende moleculen in een cel te kunnen werken, zoals nucleïnezuren (DNA en RNA) en eiwitten, moeten ze worden gescheiden van andere celcomponenten en schoongemaakt. De ontdekking verkortte de bereidingstijd van plasmides, kleine cirkelvormige DNA-moleculen in een bacteriecel, van twee naar drie dagen naar twee uur.

Andere mijlpalen in de ontwikkeling van het bedrijf waren de notering op de Amerikaanse technologiebeurs NASDAQ in 1996 als het eerste Duitse bedrijf tot nu toe en de oprichting van de houdstermaatschappij Qiagen N.V. in hetzelfde jaar. in Venlo, Nederland. De notering op de beurs van Frankfurt volgde in het volgende jaar.

De omzet steeg tot 466 miljoen US dollar in 2006, het aantal werknemers groeide tot meer dan 2600. In juni 2007 werd de "Digene Corp." overgenomen voor ongeveer 1,6 miljard US dollar.. QIAGEN vestigde zich zo als leverancier op de markt voor moleculaire diagnostiek. Andere strategisch belangrijke overnames waren onder meer de overname van het Britse DxS Ltd. in Manchester in 2009 wat een uitbreiding van het productassortiment met begeleidende diagnostiek voor gepersonaliseerde geneeskunde betekende, en het Australische bedrijf Cellestis in 2011 met een methode voor de detectie van latente tuberculose. Eind 2011 kondigde Qiagen aan dat het 300 tot 380 van de ongeveer 3800 banen wereldwijd wilde schrappen als onderdeel van een uitgebreid herstructureringsprogramma.

In 2013 breidde Qiagen zijn activiteiten uit naar bioinformatica met de overname van softwarebedrijven Ingenuity Systems en CLC bio. De overnames houden verband met Qiagen's ontwikkeling van een eigen systeemoplossing voor gensequentie die specifiek gericht is op de diagnostische markt.

Begin 2015 kondigde Qiagen aan dat het de business unit Enzyme Solutions van Enzymatics had overgenomen. Met deze overname verwierf Qiagen uitgebreide mogelijkheden om zijn strategie uit te voeren om een complete workflow te bieden voor Next Generation Sequencing. In november 2015 introduceerde Qiagen het Genereader NGS-systeem, 's werelds eerste complete workflow voor sequencing van de volgende generatie, die alle werkstappen omvat, van de voorbereiding van het primaire monster tot het maken van een eindrapport.

In januari 2018 veranderde Qiagen zijn notering van de Amerikaanse beurs NASDAQ naar de NYSE. In april 2018 verwierf Qiagen de Het Spaanse diagnostische bedrijf STAT-Dx en introduceerde de QIAstat-Dx op basis van de verworven technologie. In september van dat jaar kondigde het bedrijf een samenwerking aan met NeuMoDx om een PCR-automatiseringsplatform op de markt te brengen.

In 2019 kondigde Qiagen de overname aan van Formulatrix-faciliteiten om een digitaal PCR-platform te ontwikkelen. Een andere overname was die van N-of-One, een particulier Amerikaans bedrijf voor ondersteuning van moleculaire besluitvorming en pionier in klinische interpretatie van complexe genomische gegevens, om het aanbod van QCI op het gebied van bio-informatica uit te breiden met real world insights.
In maart 2020 kondigde de Amerikaanse groep Thermo Fisher Scientific een openbaar overnamebod aan op Qiagen; ten minste 75 procent van de aandelen zou worden gekocht tegen 39 euro, ongeveer 23 procent boven de toenmalige beurskoers. Het bod werd in eerste instantie afgewezen door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Qiagen en werd later gesteund.

Aanzienlijk hogere verkopen als gevolg van de testvraag veroorzaakt door de COVID-19-pandemie verhoogde de bedrijfswaarde, Thermo Fisher verhoogde het aanbod tot 43 euro Het overnamebod liep af in augustus 2020, maar tegen die tijd was slechts 47 procent van de aandelen aangemeld, zodat de geplande overname mislukte. Als gevolg hiervan moest Qiagen een contractuele vergoeding van 95 miljoen dollar betalen aan Thermo Fisher Scientific.

Sinds begin 2020 werkt Qiagen nauw samen met overheden en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld om de beschikbaarheid van COVID-19-tests te waarborgen en te voldoen aan de behoeften van klinische en onderzoeksklanten. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio van SARS-CoV-2-testoplossingen. Tests en kits omvatten handmatige tot geautomatiseerde monsterverwerking met lage tot hoge doorvoer, van singleplex tot multiplex testen, testen op actieve infectie en detectie van eerdere virale blootstelling.

In september 2021 werd Qiagen gepromoveerd tot de leidende Duitse index DAX-index (Deutscher Aktienindex). In mei 2022 versterkte Qiagen zijn positie door een meerderheidsbelang te verwerven in de enzymfabrikant BLIRT S.A. het bedrijf voor monstertechnologie.

Assortiment 
Qiagen houdt zich vooral bezig met de productie van testtechnologieën voor het analyseren van monsters en automatiseringsprocessen voor deze technologieën. Deze omvatten reagentia, laboratoriumrobots en softwareoplossingen voor bioinformatica. Met deze producten bedient het bedrijf de markten voor moleculaire diagnostiek, academisch onderzoek, de farmaceutische industrie en toegepaste testmethoden. In totaal omvat het productassortiment van het bedrijf meer dan vijfhonderd producten en zijn er meer dan duizend patenten geregistreerd onder de naam Qiagen.

Toepassingsgebieden en voorbeelden 
Het bedrijf richt zich op marktsegmenten met veelbelovende groeimogelijkheden. De kern van deze strategie zijn vijf pijlers van groei. De basis zijn de voorbeeldtechnologieën, de eerste stap in elk laboratoriumproces. De pijlers omvatten ook de QuantiFERON-franchise met zijn toonaangevende test voor de detectie van latente tuberculose-infectie, de syndromale testoplossing QIAstat-DX voor de detectie van meerdere pathogenen in één run, het high-throughput PCR-testplatform NeuMoDx en de digitale PCR-testtechnologie QIAcuïteit.

Op het gebied van moleculaire diagnostiek gebruiken ziekenhuizen en medische laboratoria de testtechnologieën van Qiagen om ziekten of infecties te identificeren op basis van hun genetische sporen en dit bewijs te gebruiken om therapieën te ontwikkelen. Qiagen biedt ongeveer 120 verschillende tests die kunnen worden gebruikt om virussen, bacteriën, parasieten en genetische en farmacogenetische kenmerken op te sporen.

De monstervoorbereidings- en testtechnologieën van Qiagen kunnen ook in de markt worden gebruikt voor toegepaste testmethoden, zoals bij Forensisch onderzoek. Het bedrijf biedt ook verschillende COVID-19-testmethoden, waaronder PCR-testen en producten voor het bepalen en testen van afvalwatermonsters.

Beurs 
Qiagen staat genoteerd aan de Amerikaanse effectenbeurs NYSE en de aandelenbeurs van Frankfurt wordt verhandeld in de Prime Standard en maakt deel uit van de TecDAX, en is tevens sinds september 2018 ook genoteerd in de MDAX. Sinds 20 september 2021 is Qiagen opgenomen in de Duitse aandelenbeurs), die is uitgebreid tot 40 leden.

Economie in Venlo
Nederlands bedrijf